Gorunești se poate referi la:

 Gorunești (Slătioara), Vâlcea
 Gorunești (Bălcești), Vâlcea

Vezi și 
 Gorun (dezambiguizare)
 Goruni (dezambiguizare)